Кирги́з-Мияки́ () — село, административный центр Миякинского района и Миякинского сельсовета Республики Башкортостан.

Название 
Топоним Киргиз-Мияки происходит от названия башкирского племени кыргыз () и гидронима реки Мияки (правый приток Дёмы).

История 
Впервые упоминается в учетных документах третьей ревизии 1762 года, в которых указано как достаточно крупное поселения "Мияки", все жители которого указаны как ясашные татары (п.16 стр. 73, "Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.)": справочное издание. 2 изд., испр. и доп. / Отв. ред. Р.Р. Исхаков. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021).

В 1773—1775 гг. жители поселения приняли участие в восстании под предводительством Емельяна Пугачева, охватившем всё Поволжье, Урал и Зауралье.

В поселение переселились 23 двора государственных крестьян из деревень Клявлино и Мансурово Бугульминского ведомства Оренбургской губернии во главе с Хурамшой Мустаевым. 29 июня 1779 года была составлена купчая крепость.
Старшина Бакир Таймасов, человек грамотный и хорошо знавший историю своей волости, рассказывал, что при второй ревизии по учету площади земли, леса, а также населения, землемеры обратили внимание на большую каменную плиту с надписью «Киргизка» и небольшое кладбище на склоне горы Сурка-тау. Это послужило основанием именовать безымянную реку Киргизлёй, тогда же река Диома переименовалась в реку Дёма, река Коромчай — в Мияки, левый приток её в реку Киргиз-Мияки.

Местом деревни был выбран левый берег реки Киргиз-Мияки, у устья маленькой безымянной речки. Вблизи было много озер и болот.
По совету старшины Таймасова аул был назван Киргиз-Мияки. Первый год аул состоял из 23 дворов с количеством 138 душ обоего пола.

Село с 1800 г. — центр одноимённой волости. В 1783 г. на законном основании проживали в деревне 35 служилых татар и тептярей. В Киргиз-Мияках проживало 310 человек, но ревизией 1762 г. они были зафиксированы в других селах, как Медени, Давлетшино, Богданово, Умерово. Итого получается, что общее количество жителей доходило до 345 человек. Затем в 1859 г. их стало 710, в 1870 г. 875, в 1885 г. 1825, в 1917 г. — 2319 мишарей, в 1920—2467, в 1999 г. — 8103 татарина, в 2006 г. — 8043 жителя в 2734 дворах. В конце XIX в. в волостном центре были его правление, 2 мечети, министерское одноклассное русско-башкирское (1905 г. и татарское) училище с 4-годичным обучением мальчиков (за 1905 г. названо земской школой), базар, 2 бакалейные лавки, хлебозапасный магазин. В 1911 г. находилась земская больница на 10 кроватей, больных лечил земский врач Х. Н. Васильев. Здесь же жил волостной старшина Уруст Зиганшин (1915 г.)

В «Списке населенных мест по сведениям 1870 года», изданном в 1877 году, населённый пункт упомянут как деревня Киргиз-Миякова 1-го стана Белебеевского уезда Уфимской губернии. Располагалась при речке Мияке, вправо от реки Демы, в 75 верстах от уездного города Белебея и в 25 верстах от становой квартиры в деревне Менеуз-Тамак. В деревне, в 118 дворах жили 875 человек (432 мужчины и 443 женщины, татары), была мечеть.

В 1899—1900 гг. открыли земскую школу, в которой учительствовал Гариф Гумер, впоследствии известный башкирский писатель.

В 1920-е годы сложившаяся система образования была полностью изменена.  Светские школы были отделены от мечети и церкви, преобразованы в единые трудовые школы с разделением на 2 ступени: 1-я ступень — с пятилетним курсом (дети от 8 до 13 лет), 2-я ступень с четырёхлетним курсом обучения (от 13 до 17 лет).

В декабре 1922 г. русско-татарская четырёхлетняя школа была реорганизована в трудовую школу 2-й ступени. В 1923—1924 учебном году в двух классах школы обучалось 42 ученика. В 1925—1926 учебном году трудовая школа была реорганизована в школу крестьянской молодёжи (ШКМ).

Население 
На 2020 год население составляет 7673 человек (это 0.01% от общего населения страны). По численности населения Киргиз-Мияки находится на 1601 месте.

 Национальный состав
преобладающие национальность —  татары, далее башкиры и русские.

Географическое положение 
Расположено на реке Киргиз-Мияки и её притоке Мияки.

Расстояние до:
 (Уфы) 198 км: 198 км,
 ближайшей ж/д станции (Аксёново): 49 км.
(Москвы) 1343 км.

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха: 4,5 °C
 Относительная влажность воздуха: 66,4 %
 Средняя скорость ветра: 3,6 м/с.

Экономика и социальная сфера 

В населённом пункте имеются 2 средние школы, ООО «Дружба», ООО «СХ „Ерлыковское“», ООО «СХ „Четырбаш“», лесхоз, ООО «Молзавод», ООО «Миякинская рыбная компания», 5 детских садов, районный дворец культуры, спортивно-оздоровительный комплекс, центральная районная больница, районный узел связи, филиал Сбербанка России, банка «Уралсиб», дом пионеров, музыкальная школа, художественная школа, районная библиотека, 2 парка, сквер со статуями героев ВОВ родившихся в Киргиз-Мияках и список погибших в этой войне.

Радио 
 100,0 МГц — Спутник FM;
 102,7 МГц — Дорожное радио (Пономарёвка);
 103,6 МГц — Радио Юлдаш;
 105,6 МГц — Радио Ашкадар (ПЛАН)
 106,1 МГц — Радио Юлдаш (Биккулово).

Известные уроженцы 
 Абдуллин, Мансур Идиатович (15 сентября 1919 — 8 июня 1996) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). 
 Хафизов, Мидхат Габдраупович (род. 26 июня 1933) — старший оператор Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода, Герой Социалистического Труда (1977), почётный нефтехимик СССР (1978), Изобретатель СССР (1981).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Киргиз-Мияки на портале «Генеалогия и Архивы»
 Перепись населения

Киргиз-Мияки
Населённые пункты Миякинского района
Районные центры Башкортостана